Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2019 var den 127. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2019 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 1. - 13. juli 2019, mens kvalifikationen afvikledes den 25. - 27. juni 2019 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Simona Halep, som i finalen besejrede Serena Williams med 6−2, 6−2 på blot 56 minutter, og som dermed vandt sit første Wimbledon-mesterskab og sin anden grand slam-titel, efter at hun tidligere havde vundet French Open i 2018. Halep var i Wimbledon-finalen for første gang, og det var hendes femte grand slam-finale i karrieren. Halep begik blot tre uprovokerede fejl i finalen, og hun udtalte efterfølgende, at hun aldrig havde spillet en bedre kamp. Hun blev samtidig den første rumænske vinder af en Wimbledon-titel i single. Til gengæld gik Williams glip af en tangering af Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle, og det var hendes tredje nederlag i træk i en grand slam-finale i damesingle efter at hun også havde tabt finalerne ved Wimbledon i 2018 og US Open i 2018, hvilket hun ikke havde prøvet før.

Den forsvarende mester, Angelique Kerber, blev slået ud i anden runde af lucky loseren Lauren Davis med 2−6, 6−2, 6−1.

Der var endvidere stor opmærksomhed omkring 15-årige Cori Gauff, der blev den yngste Wimbledon-kvalifikant i den åbne æra, og som i første runde besejrede sit idol Venus Williams. Gauff spillede sig helt frem til fjerde runde, hvor hun blev slået ud af den senere mester, Simona Halep.

Dette var det første Wimbledon-mesterskab, hvor det afgørende sæt kunne blive afgjort i tiebreak, da arrangørerne havde bestemt, at der skulle spilles tiebreak ved stillingen 12−12 i tredje sæt. Reglen kom dog ikke i brug i damesinglerækken, men det var tæt på i fjerderundekampen mellem Karolína Muchová og Karolína Plíšková, der endte 4−6, 7−5, 13−11 til førstnævnte. Det var endvidere det første Wimbledon-mesterskab i damesingle med en kvalifikationsturnering med 128 deltagere og en hovedturnering med 16 kvalifikanter, idet kvalifikationen siden sidste mesterskab var blevet udvidet fra 96 til 128 deltagere, til gengæld for at kvalifikationsturneringerne i doublerækkerne var blevet afskaffet.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 15.477.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 12,6 % i forhold til året før, hvilket til dels skyldes, at kvalifikationsturneringen var blevet udvidet fra 96 til 128 spillere.

Højdepunkter

Kvalifikation 

15-årige Cori Gauff havde modtaget et wildcard til kvalifikationsturneringen, hvorfra hun med tre sikre sejre kvalificerede sig til hovedturneringen som den yngste kvalifikant i den åbne æra.

Første runde 

Kampene i første runde af damesingleturneringen blev spillet på mesterskabernes to første dage, mandag den 1. juli og tirsdag den 2. juli, og man lagde ud med kampene i den nederste halvdel af lodtrækningen på førstedagen, mens spillerne i den øverste halvdel måtte vente til andendagen med at komme i aktion.

Den 1. juli afvikledes de 32 førsterundekampe i den nederste halvdel af lodtrækningen, hvor bl.a. Karolína Plíšková [seedet 3] spillede sig videre, efter at have vundet med 6-2, 7-6 over Zhu Lin. Den tidligere French Open-mester Simona Halep [7] gik videre ved at vinde over Aljaksandra Sasnovitj med 6-4, 7-5, mens 8.-seedede Elina Svitolina besejrede Daria Gavrilova med 7-5, 6-0. Anastasija Sevastova [12] besejrede kvalifikanten Kristie Ahn med 6-3, 6-4, mens Caroline Wozniacki [14] gik videre efter at Sara Sorribes Tormo opgav at fortsætte deres kamp ved stillingen 5-4 til Wozniacki i første sæt. Madison Keys [17] gik videre med en sejr over Luksika Kumkhum, og Anett Kontaveit [20] brugte tre sæt til at besejre Shelby Rogers med 6-0, 3-6, 6-4, ligesom Petra Martić måtte tage alle tre sæt i brug, inden sejren på 3-6, 6-3, 6-4 over Jennifer Brady var i hus. Sofia Kenin [27] spillede sig videre til anden runde med en sejr over Astra Sharma på 6-4, 6-2, og hun fil følgeskab af Hsieh Su-Wei [28], der vandt med 6-2, 6-2 over den tidligere French Open-mester Jeļena Ostapenko, og Maria Sakkari [31], der besejrede Bernarda Pera med 7-6, 6-3.

Fem seedede spillere måtte imidlertid forlade mesterskabet allerede på dets første dag, herunder den regerende Australian Open- og US Open-mester, andenseedede Naomi Osaka, der overraskende tabte med 6-7, 2-6 til Julija Putintseva. Også 10.-seedede Aryna Sabalenka røg ud af turneringen på førstedagen, da hun blev slået af Magdaléna Rybáriková med 6-2, 6-4, og French Open-finalisten Markéta Vondroušová kunne ikke følge op på hendes succes tre uger tidligere i Paris, idet hun tabte med 4-6, 4-6 til Madison Brengle. Caroline Garcia [23] tabte til Zhang Shuai med 4-6, 0-6, mens 29.-seedede Darja Kasatkina blev slået af Ajla Tomljanović med 6-3, 6-1.

Den kamp, der måske tiltrak sig mest opmærksomhed på førstedagen, var opgøret mellem 15-årige Cori Gauff, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen via kvalifikationen, og som var den yngste deltager i hovedturneringen ved Wimbledon-mesterskabet i damesingle, siden Jennifer Capriati som 14-årig i 1990 debuterede i SW19, og den tidligere femdobbelte mester, 39-årige Venus Williams. Og det var den unge Cori Gauff, der endte med at besejre den gamle mester med 6-4, 6-4.

På andendagen, tirsdag den 2. juli, blev de 32 kampe i den øverste halvdel af lodtrækningen spillet, hvor den forsvarende mester, Angelique Kerber [5], som traditionen forskrev åbnede ballet på Centre Court. Kerber startede sit titelforsvar med en sejr på 6-4, 6-3 over sin landsmandinde Tatjana Maria. Den nykårede verdensetter og French Open-mester Ashleigh Barty, der også var seedet som nr. 1, fik ligeledes en fin start på sin turnering med en sejr på 6-4, 6-2 over Zheng Saisai. Fjerdeseede Kiki Bertens gik videre til anden runde efter at have besejret Mandy Minella med 6-3, 6-2, mens mesteren fra 2011 og 2014, Petra Kvitová, også gik nemt videre til næste runde med en sejr over Ons Jabeur på 6-4, 6-2. Sloane Stephens [9] besejrede Timea Bacsinszky med 6-2, 6-4, og den tidligere syvdobbelte Wimbledon-mester Serena Williams [11] gik videre efter sejr på 6-2, 7-5 over kvalifikanten Giulia Gatto-Monticone. 13.-seedede Belinda Bencic gik også videre efter 6-2, 6-3 mod Anastasija Pavljutjenkova, mens Wang Qiang [15] besejrede Vera Lapko med 6-2, 6-2. Julia Görges [18] vandt med 7-5, 6-1 over kvalifikanten Elena-Gabriela Ruse, og hjemmebaneyndlingen Johanna Konta [19] gik videre med en sejr på 7-5, 6-2 mod endnu en kvalifikant, Ana Bogdan. Elise Mertens [21] spillede sig videre til anden runde ved at vinde med 6-2, 6-0 over Fiona Ferro, mens 25.-seedede Amanda Anisimova vandt med 6-3, 6-3 over Sorana Cîrstea, og Carla Suárez Navarro [30] besejrede den tidligere US Open-mester Samantha Stosur med 6-2, 7-5.

Mesteren fra 2017, Garbiñe Muguruza, tabte i første runde til kvalifikanten Beatriz Haddad Maia med 4-6, 4-6, ligesom første runde blev endestationen for Lesja Tsurenko, der måtte se sig slået med 6-3, 6-2 af Barbora Strýcová. Dagens sidste kamp på No. 1 Court mellem Donna Vekić [22] og Alison Riske trak så langt ud, at de sidste to partier på grund af mørke måtte afsluttes under det nyetablerede skydetag, som dermed kom i aktion ved Wimbledon-mesterskaberne for første gang nogensinde. Dette var Riske var bedst til at udnytte, idet hun endte med at gå videre med cifrene 3-6, 6-3, 7-5.

Anden runde 

De 32 kampe i anden runde af damesingleturneringen blev spillet på mesterskabernes tredje og fjerde dag, onsdag den 3. juli og torsdag den 4. juli, fordelt på kampene i den nederste halvdel af lodtrækningen den 3. juli og den øverste halvdel den 4. juli.

Den 3. juli spilledes 16 kampe i den nederste halvdel af lodtrækningen, hvor Karolína Plíšková [3] gik videre til tredje runde ved at besejre den olympiske mester, Monica Puig, med 6-0, 6-4, mens Simona Halep spillede sig en runde videre med en sejr på 6-3, 4-6, 6-2 over Mihaela Buzărnescu. Ottendeseedede Elina Svitolina drog fordel af, at Margarita Gasparjan måtte opgive i slutningen af andet sæt efter at hun havde vundet første sæt, ved stillingen 5-7, 6-5, og Caroline Wozniacki [14] besejrede Veronika Kudermetova med 7-6, 6-3 og fik dermed revanche for nederlaget i første runde af French Open fem uger tidligere. Anett Kontaveit [20] sendte Heather Watson ud med cifrene 7-5, 6-1, og Petra Martić [24] sikrede sig endnu en kamp ved at besejre Anastasija Potapova med 3-6, 6-3, 6-4. Hsieh Su-Wei [28] slog Kirsten Flipkens med 7-6, 6-3, mens Maria Sakkari [31] vandt over Marie Bouzková [LL] med 6-4, 6-1. Efter den 15-årige kvalifikant Cori Gauffs sejr i første runde over Venus Williams, var der opstået så meget hype omkring hende, at hendes andenrundekamp mod Magdaléna Rybáriková var placeret på No. 1 Court, og det amerikanske fænomen var igen overbevisende i sejren på 6-3, 6-3.

Tre seedede spillere måtte lade livet på mesterskabernes dag tre, begge i fem sæt, da Anastasija Sevastova [12] tabte til Danielle Collins med 6-4, 4-6, 3-6, mens Madison Keys [17], røg ud efter et nederlag til Polona Hercog, der vandt med 6-2, 6-4. Sofia Kenin [27] forlod mesterskabet efter at have tabt til Dajana Jastremska med 5-7, 6-4, 3-6.

Anden rundes 16 kampe i den øverste lodtrækningshalvdel blev afviklet den 4. juli, og det blev dagen, hvor topseedede Ashleigh Barty besejrede Alison Van Uytvanck sikkert med 6-1, 6-3, mens Kiki Bertens havde visse udfordringer i sin andenrundekamp mod Taylor Townsend, der dog blev slået med 3-6, 7-6, 6-2. Petra Kvitová [6] vandt over Kristina Mladenovic med 7-5, 6-2, ligesom Sloane Stephens heller ikke tabte sæt i sin kamp mod Wang Yafan, som hun vandt 6-0, 6-2. Serena Williams måtte afgive et sæt i sin sejr på 2-6, 6-2, 6-4 over Kaja Juvan, og Belinda Bencic [13] sendte Kaia Kanepi ud med 6-3, 6-1. 15.-seedede Wang Qiang avancerede via en sejr på 6-1, 6-2 mod Tamara Zidanšek, mens Julia Görges [18] besejrede Varvara Flink med 6-1, 6-4. Johanna Konta [19] sikrede sig en plads i tredje runde ved at slå Kateřina Siniaková med 6-3, 6-4, og hun fik selskab af Elise Mertens [21], som satte en stopper for Monica Niculescu [WC] med en sejr på 7-5, 6-0, og Carla Suárez Navarro [30], som vandt en tæt kamp mod Pauline Parmentier med 7-6, 7-6.

To seedede spillere blev slået ud på mesterskabets fjerde dag, og den mest prominente var den forsvarende mester, Angelique Kerber, der overraskende måtte strække våben mod lucky loseren Lauren Davis, der vandt med 2-6, 6-2, 6-1. Det anden seedede taber på fjerdedagen var Amanda Anisimova [25], der tabte til Magda Linette med 4-6, 5-7.

Tredje runde 

Kampene i tredje runde blev spillet på mesterskabernes femte og sjette dag, den 5. og 6. juli, hvor man igen afviklede den nederste halvdel på den første dag og den øverste halvdel på den anden dag, og tredje runde blev endestation for yderligere ni seedede spillere.

Den 5. juli spilledes de otte kampe i lodtrækningens nederste halvdel, og det betød bl.a., at Karolína Plíšková [3] var i aktion og spillede sig videre til fjerde runde ved at besejre Hsieh Su-Wei med 6-3, 2-6, 6-4. Elina Svitolina [8] var også ude i en tresætter i sin 1/16-finale, men sikrede sig pladsen i næste runde ved at vinde med 6-3, 6-7, 6-2 mod Maria Sakkari [31]. I en meget imødeset tredjerundekamp vandt Simona Halep [7] over Viktorija Azarenka med 6-3, 6-1, mens Petra Martić [24] gik en runde videre med en sejr på 6-4, 3-6, 6-4 mod Danielle Collins. Kvalifikanten Cori Gauff vandt også sin kamp i tredje runde, hvor hun sendte Polona Hercog ud med 3-6, 7-6, 7-5 i en kamp, der afsluttede dagens program på Centre Court, selvom de to spillere begge befandt uden for de 50 bedste på WTA's verdensrangliste.

14.-seedede Caroline Wozniacki måtte imidlertid forlade turneringen efter tredje runde, hvor hun tabte til Zhang Shuai med 4-6, 2-6. Og hun fik følgeskab af Anett Kontaveit [20], der blev besejret af Karolína Muchová med 7-6, 6-3.

Dagen efter blev de sidste otte kampe i tredje runde spillet med sejre til Ashleigh Barty [1], der sendte værtslands håb, Harriet Dart, ud med sikre 6-1, 6-1, og Petra Kvitová [6], som besejrede Magda Linette med 6-3, 6-2. Det blev også en succesrig dag for Serena Williams, der gik videre til fjerde runde med en sejr på 6-3, 6-4 mod Julia Görges, og publikumsfavoritten Johanna Konta, som sendte Sloane Stephens ud i mørket med cifrene 3-6, 6-4, 6-1. Elise Mertens [21] vandt over Wang Qiang [15] med 6-2, 6-7, 6-4, mens Carla Suárez Navarro endte eventyret for lucky loseren Lauren Davis og gik videre med cifrene 6-3, 6-3.

Til gengæld var der ingen kampe i mesterskabets anden uge til Belinda Bencic [13], der vandt første sæt men tabte kampen mod Alison Riske med 6-4, 4-6, 4-6, og fjerdeseedede Kiki Bertens, der blev ekspederet ud af Barbora Strýcová, der sejrede med 7-5, 6-1.

Fjerde runde

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 109 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 20. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter kvalifikationsturneringens start meldte tre af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 24. juni 2019 (en uge før turneringens start) blev seedet. Spillerne blev som udgangspunkt seedet efter ranglisteplaceringen, dog kunne arrangørerne foretage evt. ændringer, der var nødvenlige for at sikre en balanceret lodtrækning, hvilket de imidlertid ikke benyttede sig af.

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Tre spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Turneringens referee havde mulighed for at uddele op til otte wildcards men valgte at medtage fem ekstra spillere på grundlag af deres ranglisteplacering i stedet for de sidste fem wildcards. Iga Świątek, der havde vundet pigesingletitlen i 2018, var direkte kvalificeret og modtog derfor ikke et wildcard, hvilket der var tradition for at give til den forsvarende pigesinglemester.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Cori Gauff
  Tereza Martincová
  Kristie Ahn
  Arina Rodionova
  Anna Kalinskaja
  Kaja Juvan
  Caty McNally
  Varvara Flink
  Paula Badosa
  Giulia Gatto-Monticone
  Elena-Gabriela Ruse
  Ysaline Bonaventure
  Ana Bogdan
  Beatriz Haddad Maia
  Lesley Kerkhove
  Yanina Wickmayer

15-årige Cori Gauff blev den yngste spiller i den åbne æra, der kvalificerede sig til hovedturneringen i Wimbledon-mesterskabet i damesingle fra kvalifikationen, da hun i kvalifikationsfinalen besejrede Greet Minnen med 6-1, 6-1.

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere, fordi tre af de direkte kvalificerede spillere meldte afbud efter kvalifikationen var gået i gang:
  Marie Bouzková
  Lauren Davis
  Christina McHale

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2019
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2019
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2019
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2019
2019
WTA Tour 2019